Mburucuyá bezeichnet:

 Mburucuyá (Corrientes), Ort in Argentinien
 Departamento Mburucuyá, Verwaltungseinheit in der Provinz Corrientes, Argentinien
 Nationalpark Mburucuyá, Nationalpark in Argentinien
 Passionsblumen (Trivialname im Guaraní)